Липперт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Липперт, Лотар (род. 1939) — восточногерманский хоккеист на траве.
 Липперт, Михель (1897 — 1969) — штандартенфюрер войск СС, принимал участие в Первой и Второй мировых войнах.
 Липперт, Юлиус (1839 — 1909) — австрийский историк, педагог, культуролог и этнограф-эволюционист.
 Липперт, Юлиус (политик) (1895 — 1956) — обер-бургомистр Берлина.